Il toponimo Moomba può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Moomba, comune del distretto di Choma
Moomba, comune del distretto di Kabwe
Moomba, comune del distretto di Kazungula
Moomba, comune del distretto di Monze